La LNB Pro A 2016-2017 è stata la 95ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile, la 30ª dalla creazione della LNB, la 13ª con la denominazione di Pro A. La vittoria finale è stata appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP del campionato:  D.J. Cooper, 
MVP finali:  Jérémy Nzeulie, 
Allenatore dell'anno:  Zvezdan Mitrović, 
Giocatore più migliorato:  Paul Lacombe, 
Miglior giovane:  Frank Ntilikina, 
Miglior difensore:  Moustapha Fall,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017